

Patronyme
 Alexandre Stoessel (1876-1933), officier russe.
 Anatoly Stoessel (1848-1915), baron russe issu d'une famille germano-balte.
 Charles Stoessel (1922-1966), homme politique français.
 Ludwig Stossel (1883-1973), acteur d'origine autrichienne.
 Martina Stoessel (1997-), actrice et chanteuse argentine.

Homonymie
Homonymie de patronyme germanique